Гольштейн, або Гольштайн () — власна назва.

Історія 
 Герцогство Гольштейн
 Графство Гольштейн
 Провінція Шлезвіг-Гольштейн

Топоніми

Гольштейн
 Шлезвіг-Гольштейн
 Східний Гольштейн — повіт.

Голстейн (Айова) — місто.
 Голстейн (Небраска) — селище.